Binnenmarktgesetz steht für:

 Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BGBM), ein Gesetz in der Schweiz
 Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetz (Gesetz zur Anpassung des Umsatzsteuergesetzes und anderer Rechtsvorschriften an den EG-Binnenmarkt), ein Gesetz in Deutschland
 Binnenmarktgesetz (Vereinigtes Königreich) (United Kingdom Internal Market Bill), ein laufendes Gesetzesvorhaben im Vereinigten Königreich